Bölken steht für:

 blöken (von Schafen und Rindern)
 laut schreien
 rülpsen

Bölken ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Bölken (1901–1965), deutscher Politiker (BDV, CDU), Senator von Bremen

Siehe auch:

 Bolken (Begriffsklärung)